

Cinema 

 Father and Son – cortometraggio del 1910 diretto da Wilfred Noy
 Father and Son – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Pathé Frères
 Father and Son – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Vitagraph Company of America
 Father and Son – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Mutual Film
 Father and Son – cortometraggio del 1915 diretto da Alexander F. Frank
 Father and Son – film del 1916 diretto da T. Hayes Hunter
 Father and Son – film del 1917 diretto da Otis Thayer
 La carne e l'anima (Father and Son) – film del 1929 diretto da Erle C. Kenton
 Father and Son (父子情) – film del 1981 diretto da Allen Fong
 Father and Son (Soshite chichi ni naru) – film del 2013 diretto da Kore-eda Hirokazu

Letteratura 
 Padre e figlio (Father and Son) – libro di Edmund Gosse del 1907

Musica 
 Father and Son – canzone di Cat Stevens, la cui prima incisione è nell'album Tea for the Tillerman del 1970
 Father and Son – traccia dell'album Cal di Mark Knopfler del 1994
 Father and Son – traccia dell'album Sigh No More dei Gamma Ray del 1991